Tottenham Hotspur FC deltog säsongen 2010/2011 i Champions League, Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Laget slutade femma i Premier League och nådde kvartsfinal i Champions League-debuten efter hemmaseger mot Inter i gruppspelet och 1-0 borta och 0-0 hemma mot blivande italienska mästarna Milan i åttondelsfinalen. I kvartsfinalen mötte Tottenham Real Madrid där en 4-0-förlust i Madrid sänkte chanserna att gå vidare. En svag avslutning i ligan gjorde att man tappade chansen att ta en ny topp-fyra placering och i slutändan krävdes en 2-0-vinst mot Liverpool i näst sista omgången för att ens kvala in till Europa League. Säsongen innebar stora rubriker för Luka Modrić och Gareth Bale. Den senare gjorde ett uppmärksammat hat trick mot Inter och blev utsedd till årets spelare i Premier League enbart 22 år gammal.

Spelartrupp

Målvakt
  Carlo Cudicini
  Heurelho Gomes
  Stipe Pletikosa

Backar
  Benoît Assou-Ekotto
  Sébastien Bassong
  Vedran Ćorluka
  Michael Dawson
  William Gallas
  Younès Kaboul
  Ledley King
  Danny Rose
  Kyle Walker
  Jonathan Woodgate

Mittfältare
  Gareth Bale
  Tom Huddlestone
  Jermaine Jenas
  Niko Kranjčar
  Aaron Lennon
  Luka Modrić
  Wilson Palacios
  Steven Pienaar
  Sandro
  Andros Townsend
  Rafael van der Vaart

Anfallare
  Peter Crouch
  Jermain Defoe
  Roman Pavljutjenko

Premier League

Matcher

Tabell

Bästa målskyttar
  Rafael van der Vaart 13
  Roman Pavljutjenko 10
  Gareth Bale 7
  Peter Crouch 4
  Jermain Defoe 4

Referenser

Kommentarer

Noter

Tottenham Hotspur FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2010/2011